Batiouchkov peut faire référence à :

 Constantin Batiouchkov (1787–1855), poète, essayiste et traducteur russe,
  (1857–1920), philologue russe.